Общегреческий чемпионат 1945/1946 () — 12-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1945/1946
Греция
Греция
1945 год в Греции
1946 год в Греции